Fidus ist der Name folgender Personen:

 Fidus (1868–1948), deutscher Maler, Illustrator und bedeutender Vertreter der Lebensreform 

 Iulius Fidus Aquila, römischer Statthalter (Kaiserzeit)

 Decimus Velius Fidus, römischer Politiker, Konsul 144
 Gaius Fidus Loreianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Gaius Memmius Fidus Iulius Albius, römischer Konsul 191 oder 192
 Gaius Sempronius Fidus, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Quintus Voconius Saxa Fidus, römischer Senator
 Titus Clodius Saturninus Fidus, römischer Statthalter